Ide - s. f. pl. Nume dat zilei a cincisprezecea din lunile martie, mai, iulie și octombrie și zilei a treisprezecea din celelalte luni din calendarul roman. – Din fr. ides, lat. idus. 

IDE este o abreviere care poate însemna:
 Mediu de dezvoltare a programelor de calculator (din engleză Integrated Development Environment)
 Integrated Drive Electronics, un standard pentru dispozitive de stocare, cum ar fi hard disk-uri și unități CD-ROM.

Vezi și
 Yuji Ide